Berwick ist der Name mehrerer Orte:

in Australien:
 Berwick (Victoria), ein Stadtteil von Melbourne

in England:
 Berwick (East Sussex)
 Berwick-upon-Tweed

in Kanada:
 Berwick (Nova Scotia)

in Neuseeland:
 Berwick (Neuseeland)

in Schottland:
 North Berwick

in den Vereinigten Staaten:
 Berwick (Alabama), im Clay County
 Berwick (Illinois), im Warren County
 Berwick (Iowa), im Polk County
 Berwick (Kansas), im Nemaha County
 Berwick (Louisiana), im St. Mary Parish
 Berwick (Maine), im York County
 Berwick (Mississippi), im Amite County
 Berwick (Missouri), im Newton County
 Berwick (North Dakota), im McHenry County
 Berwick (Ohio), im Seneca County
 Berwick (Pennsylvania), im Columbia County
 Berwick Place, im Montgomery County, Pennsylvania

Schiffe:

Familienname
 Laura Berwick, Managerin und Produzentin

Sonstiges:
 Baron Berwick
 Herzog von Berwick-upon-Tweed
 Berwick-Preis, Mathematik-Preis der London Mathematical Society (LMS)
 Berwick Island, Insel im St. Mary County, Louisiana
 F. W. Berwick & Co. Ltd, britischer Hersteller von Automobilen und Flugzeugen
 Berwick Auto Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

im NRHP gelistete Objekte:
 Berwick Academy, in South Berwick, Maine, ID-Nr. 78000336
 Berwick Academy Historic District, in South Berwick, Maine, ID-Nr. 96000233
 Berwick Armory, in Berwick, Pennsylvania, ID-Nr. 91001692
 Berwick Hotel, in Cambridge, Ohio, ID-Nr. 83001975
 Berwick Manor and Orchard, in Carmel Valley, Kalifornien, ID-Nr. 77000309

Siehe auch: 
 Berwick Township
 Berwick Heights
 Sizaire-Berwick